Тиагу Филипе Оливейра Данташ (; родился 24 декабря 2000, Лиссабон) — португальский футболист, полузащитник клуба «Бенфика». В настоящее время выступает за клуб «Тондела» на правах аренды.

Клубная карьера 
Уроженец Лиссабона, Данташ начал футбольную карьеру в академии «Бенфики» в 2010 году. 21 декабря 2019 года дебютировал в основном составе «Бенфики» в матче Кубка португальской лиги против «Витории Сетубал».

В октябре 2020 года отправился в сезонную аренду в «Баварию». 27 февраля 2021 года дебютировал в основном составе «Баварии» в матче немецкой Бундеслиги против «Кёльна», выйдя на замену Йозуа Киммиху на 87-й минуте. 10 апреля 2021 года впервые вышел в стартовом составе «Баварии» в матче немецкой Бундеслиги против берлинского «Униона»

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Португалии до 16, до 17, до 19 и до 20 лет.

Достижения

Командные 
 «Бавария»
 Чемпион Германии: 2020/21
 Победитель клубного чемпионата мира по футболу: 2020 (не играл)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Баварии» 
  Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Тондела»